Broken Hill peut faire référence à :

Toponyme

Australie  

Broken Hill, une ville de l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.
 Ville de Broken Hill, la zone du gouvernement local contenant la ville australienne 
 La circonscription électorale de Broken Hill a été à deux reprises le nom d'une circonscription électorale pour l'Assemblée législative de la Nouvelle-Galles du Sud 
 L'hôpital Broken Hill dessert la ville et le quartier 
 Gare de Broken Hill

Zambie  
 Kabwe, une ville de Zambie anciennement connue sous le nom de Broken Hill
 Gisement de minerai de Broken Hill (actuel Kabwe)
 Mine de Broken Hill (Kabwe)
 Broken Hill 1, ou Kabwe 1, crâne préhistorique découvert dans la mine, attribué à Homo heidelbergensis, une espèce humaine éteinte, initialement considéré comme le spécimen type d' Homo rhodesiensis.

Film  
 , un film américain de 2009

Homonymie de toponyme